(1810-1880), ingénieur américain ;
 Donald Norman McKay (1908-1988), homme politique néo-zélandais ;
 Donald Fleming McKay (1942-), poète canadien.